Mon Calamari (soort), een fictief ras van de planeet Mon Calamari uit de Star Wars-reeks. 
 Mon Calamri (planeet), een fictieve planeet uit de Star Wars-reeks